Кумпас има више значења:

 Општина Кумпас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Кумпас (Кумпас, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику